Stanetinci (Cerkvenjak)
Stanetinci (Sveti Jurij ob Ščavnici)